Il doppio del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Gianluca Pozzi e Brett Steven che hanno battuto in finale Javier Frana e Bruce Steel 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Jeff Brown /  Bret Garnett (primo turno)
 Byron Talbot /  Greg Van Emburgh (semifinali)

 Henrik Holm /  Peter Lundgren (primo turno)
 Neil Borwick /  Simon Youl (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Tennis Championships 1991
ATP Tour 1991